Die Gabon Championnat National D1 2019/20 war die 44. Saison der höchsten gabunischen Spielklasse im Fußball. Es nahmen 14 Mannschaften teil, die zunächst in zwei Gruppen je zwei Mal gegeneinander antreten sollten. Im Anschluss hätten die jeweils besten drei Mannschaften in einer Sechsergruppe je einmal gegeneinander spielen sollen und so den Meister bestimmen. Die Saison begann am 25. Januar 2020. Im März 2020 wurde die Saison aufgrund der COVID-19-Pandemie in Gabun pausiert. Am 9. Juli 2020 wurde entschieden, die Saison abzubrechen.

Abschlusstabelle

Gruppe A

Gruppe B

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in Gabun
Fußballsaison 2019/20